Гвиниашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Гвиниашвили, Бека (1995) — грузинский дзюдоист.
 Гвиниашвили, Паата (1987) — грузинский самбист и дзюдоист.